Ballooning steht für:
 Spinnenflug, eine Fortbewegungsmethode von Spinnen
 Ballooning (Virtualisierung), eine Methode der Speicherverwaltung